Esistono due comuni francesi con questo nome

Quilly – Ardenne
Quilly – Loira Atlantica